Луис Риос (; ) — аргентинский биатлонист, участник трёх зимних Олимпийских игр.

Карьера 
Впервые на международных стартах Луис Риос выступил в 1978 году. Это был чемпионат мира, где он в эстафете вместе с Роберто Парра, Раулем Абелла и Хорхе Саласом занял 22-е место, опередив только команду Чили. Через три года выступил на мировом форуме в финском Лахти, где в индивидуальной гонке показал свой лучший результат на чемпионатах мира — 67-е место. В эстафете вместе с Деметрио Веласкесом, Хорхе Саласом и Виктором Фигероа финишировал 19-м, обогнав только команду Австралии.

Луис Риос является единственным аргентинским биатлонистом, который участвовал в трёх зимних Олимпийских играх. В 1980 году в американском Лейк-Плэсиде в индивидуальной гонке показал свой лучший результат в карьере — 47-е место, а в спринте финишировал 48-м. В 1984 году в Сараево лучшим результатом стало 58-е место в индивидуальной гонке, в 1992 году в Альбервиле — 86-е место также в индивидуальной гонке.

В 1992 году Луис Риос стал самым возрастным биатлонистом, представлявшим Аргентину на зимних Олимпийских играх, на момент участия в индивидуальной гонке ему было 38 лет 266 дней.

Участие в чемпионатах мира

Участие в Олимпийских играх

Примечания 

Биатлонисты Аргентины
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1992 года